École des hautes études en sciences sociales – istituto francese di studi superiori con sede a Parigi, fondato nel 1947
École pratique des hautes études – istituto francese di studi superiori a carattere scientifico con sede principale a Parigi
École des hautes études commerciales de Paris (HEC Paris) – istituto francese di studi superiori, specializzata in economia e commercio con sede a Parigi
École des hautes études en santé publique	
École des hautes études en sciences de l'information et de la communication (già conosciuta anche come CELSA-Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées)
Écoles des hautes études internationales et politiques